Kosalar – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Kosalar – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian
 Kosalar – centro abitato del distretto di Lənkəran, in Azerbaigian
 Kosalar – centro abitato del distretto di Qazax, in Azerbaigian
 Kosalar – centro abitato del distretto di Xocalı, in Azerbaigian